Simonne Mathieu e Elizabeth Ryan hanno battuto in finale Dorothy Andrus e Sylvie Jung 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Simonne Mathieu /  Elizabeth Ryan (Campionesse)
 Helen Jacobs /  Sarah Palfrey (quarti di finale)

 Freda James /  Betty Nuthall (ottavi di finale)
 Evelyn Dearman /  Nancy Lyle (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1934